La ligne L est une ancienne ligne du tramway vicinal de Gand de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Gand à Lochristi entre 1903 et 1957.

Histoire 
Tableaux : 1931 381

 : mise en service entre Gand et le dépôt de Lochristi; traction vapeur; pas d'indice de ligne; exploitation par la société anonyme des Vicinaux en Flandres (VF), capital 126.

 : exploitation reprise par la SA des Tramways Urbains et Vicinaux (TUV).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification; attribution de l'indice L.

 : extension de Gand Dampoort vers la gare de Gand Saint-Pierre, via les voies de la ligne O (capital 18).

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 

Ligne du tramway vicinal de Gand
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale